Imitazione – attitudine nel comportamento avanzato nell'uomo e nell'animale
Imitazione nelle arti, o mimesi – teoria estetica del classicismo, con origini nella filosofia platonica
Imitazione – procedimento compositivo in musica
 Imitazione – lirica di Giacomo Leopardi
Imitazione di Cristo – prodotto della letteratura cristiana medievale
Imitazione di Cristo (o cristomimesi) – pratica della spiritualità cristiana

Pagine correlate 
 Imitatio